Hidden Valley ist der Name folgender geografischen Objekte:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Hidden Valley (Arkansas)
 Hidden Valley (Colorado)
 Hidden Valley (Idaho)
 Hidden Valley (Indiana)
 Hidden Valley (El Dorado County, Kalifornien)
 Hidden Valley (Placer County, Kalifornien)
 Hidden Valley (Ventura County, Kalifornien)
 Hidden Valley (Nevada)
 Hidden Valley (Pennsylvania)
 Hidden Valley (Tennessee)
 Hidden Valley (Bath County, Virginia)
 Hidden Valley (Tazewell County, Virginia)
 Hidden Valley (West Virginia)

in Australien:
 Hidden Valley, Ort am Running River, Queensland
 Hidden Valley (Northern Territory), Vorort von Darwin
 Hidden Valley Raceway, Motorsportcomplex bei Darwin
 Hidden Valley National Park, Nationalpark in Western Australia

in Kanada:
 Hidden Valley (Calgary), Stadtteil von Calgary
 Hidden Valley Highlands, Skigebiet in Huntsville, Ontario
 Hidden Valley Resort, Ferienresort in Huntsville, Ontario

in der Antarktis:
 Hidden Valley (Viktorialand), Tal im ostantarktischen Viktorialand
 Hidden Valley (Prinzessin-Elisabeth-Land), Tal im ostantarktischen Prinzessin-Elisabeth-Land